Асуа́н — топоним.

 Асуан — город в Египте.
 Асуан (губернаторство) — губернаторство (провинция, мухафаза) в Арабской Республике Египет.